Une commission de la Culture est un regroupement de parlementaires chargé des questions liées au . Elle peut faire référence à :
 la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation, un groupe constitué de députés de l’Assemblée nationale française ;
 la commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication, un groupe constitué de sénateurs du Sénat français ;
 la commission de la Culture et de l’Éducation, un groupe constitué de députés du Parlement européen.